La ligne 56 est une ancienne ligne du tramway de Bruxelles qui reliait Anderlecht à Evere jusqu'en .

Histoire

Évolution 

La ligne est attestée dès  entre la place de la Paix à Evere et le parc Astrid à Anderlecht (Rond-Point du Meir). Le , elle est prolongée par une nouvelle section du parc Astrid (Rond-Point du Meir) vers le hameau de Neerpede, tous les services n'allant pas jusqu'à ce nouveau terminus (restant limités au parc), les plaques d'itinéraire utilisées par les véhicules ne changent pas et les services allant jusqu'à Neerpede sont indiqués par un panneau à l'avant droite des tramways portant la mention « Neerpede ».

Suppresssion 

Le , la section entre Bruxelles Midi et le parc Astrid à Anderlecht (Rond-Point du Meir) est supprimée et remplacée par la nouvelle ligne 103, la section entre le parc Astrid et le hameau de Neerpede est reprise par une nouvelle ligne sous l'indice 75.

La ligne est supprimée le .

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway de Bruxelles

Ancienne ligne du tramway de Bruxelles